Stonehenge est un site archéologique situé à 13 km de Salisbury comté du Wiltshire, Angleterre,
Stonehenge II est une reproduction texane du site archeologique original
 (9325) Stonehenge est un astéroïde.
 Le HMS Stonehenge est un sous-marin de  de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Théories sur Stonehenge
 Woodhenge